FFE est un sigle pouvant faire référence à :

fédérations
 Fédération française des échecs ;
 Fédération française d'équitation ;
 Fédération française d’escrime ;

autres
 Fédération française des éclaireuses, un mouvement scout historique dissous en 1964 ;
 Frontier: First Encounters, un jeu vidéo ;
 Festival du film environnemental, organisé par les étudiants de l'ENSI Poitiers.
 Fossil Fuel Equivalent, une comparaison de consommation d'énergie dans certains rapports, souvent précédé par GJ pour GigaJoules.